Manertooq bezeichnet:
 Manertooq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Manertooq (Insel, Attup Imaa), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Manertooq (Insel, Nunarsuaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Manertooq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland